Фортуна ліга 2016—2017 — 24-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Кожна з 11 команд зіграли 30 матчів (у три кола). Чемпіоном всьоме стала «Жиліна».

Учасники та стадіони 

 
1Деякі матчі будуть проходити на Міському стадіоні в Брезно в той час як ЗЕЛПО Арена знаходиться на реконструкції.
2Деякі матчі будуть проходити на НТК Попрад в місті Попрад в той час як МФК Ружомберок знаходиться на реконструкції.

Турнірна таблиця 

 
 
 
 
 
 

 

Примітки: 
1. Клуб Слован візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубку Словаччини 2016—2017
2. Клуб Спартак (Миява) вибув з ліги 21 грудня 2016 року. Всі результати матчів за його участі анульовані.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Сторінка ліги на сайті УЄФА  
 Сторінка ліги на сайті ФІФА  
 Фортуна Ліга на soccerway 

2016—2017
Словаччина
Словаччина
2016 у словацькому спорті
2017 у словацькому спорті